Thika (district), een district in de provincie Kati in Kenia
 Thika (stad), de hoofdplaats van dit district